Jiří Bubla, češki hokejist, * 27. januar 1950, Ústí nad Labem, Češka.

Bubla je bil dolgoletni igralec klubov HC Litvínov in Sparta Praha v češkoslovaški ligi, ob koncu kariere pa je bil pet sezon član kluba Vancouver Canucks v ligi NHL, kjer je odigral 262 prvenstvenih tekem ter dosegel 17 golov in 101 podajo.  

Za češkoslovaško reprezentanco je igral na dveh olimpijskih igrah, kjer je bil dobitnik ene srebrne medalje, ter devetih svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik treh zlatih, petih srebrnih in ene bronaste medalje. Za reprezentanco je na 230-ih tekmah dosegel 37 golov.

Tudi njegov sin Jiří Šlégr je bil hokejist. Leta 2010 je bil sprejet v Češki hokejski hram slavnih.

Med svetovnim hokejskim prvenstvom 1987 na Dunaju je bil aretiran zaradi tihotapljenja heroina. V zaporu je odsedel 4 leta. Danes vodi transportno podjetje v Vancouvru v Kanadi.

Pregled kariere (nepopoln)

|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 71
|
| 9
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 72
|
| 10
| 0
| 1
| 1
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 73
|
| 10
| 1
| 2
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 74
|
| 10
| 1
| 3
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 75
|
| 10
| 1
| 2
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 75/76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Kanadski pokal
| 76
|
| 5
| 3
| 1
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 76
|
| 5
| 1
| 3
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 10
| 4
| 8
| 12
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 76/77
|
|
| 11
| 26
| 37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 10
| 0
| 4
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 78
|
| 9
| 1
| 2
| 3
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 79
|
| 8
| 2
| 2
| 4
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praha
| Češkoslovaška liga
| 79/80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 80
|
| 6
| 0
| 3
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praha
| Češkoslovaška liga
| 80/81
|
| 40
| 4
| 16
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 81/82
|
| 23
| 1
| 1
| 2
| +8
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 82/83
|
| 72
| 2
| 28
| 30
| -9
| 59
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 5
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 83/84
|
| 62
| 6
| 33
| 39
| -10
| 43
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 84/85
|
| 56
| 2
| 15
| 17
| -15
| 54
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 85/86
|
| 43
| 6
| 24
| 30
| -25
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 405
| bgcolor="#7FFF00" | 50
| bgcolor="#7FFF00" | 176
| bgcolor="#7FFF00" | 226
| bgcolor="#7FFF00" | -51
| bgcolor="#7FFF00" | 264
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 3
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 5
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1976
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Češkoslovaško
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Hokejisti HC Litvínov
Hokejisti HK Sparta Praga
Hokejisti Vancouver Canucks
Sprejeti v Češki hokejski hram slavnih